Tachytes (, от  «проворство») — род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Larrini). Более 300 видов.

Распространение 
Всесветное. В Европе около 30 видов. Для СССР указывалось 25 видов.

Описание 
Задние глазки длинные, расстояние от них до переднего глазка меньше, чем расстояние между ними. У самок пигидальное поле в густом опушении. Переднеспинка и среднеспинка отделённые в профиль перехватом, не образуют одной правильной дуги. Гнездятся в земле, ловят саранчёвых и кузнечиков, некоторые виды ловят мелких гусениц.

Систематика 
Более 300 видов (триба Larrini).

Примечания

Литература 
 Bohart, R.M. & Menke, A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. Berkeley : Univ. California Press ix 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых